Серена Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Амели Моресмо — защищала свой титул, но уступила в четвёртом круге.

Посев 

  Мария Шарапова (Финал)
  Амели Моресмо (Четвёртый раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Ким Клейстерс (Полуфинал)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева (Четвёртый раунд)
  Патти Шнидер (Четвёртый раунд)
  Динара Сафина (Третий раунд)
  Николь Вайдишова (Полуфинал)
  Елена Янкович (Четвёртый раунд)
  Анна Чакветадзе (Четвертьфинал)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова (Четвёртый раунд)
  Шахар Пеер (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд (Второй раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Ли На (Четвёртый раунд)
  Татьяна Головин (Третий раунд)
  Катарина Среботник (Третий раунд)
  Вера Звонарева (Четвёртый раунд)
  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)
  Мария Кириленко (Третий раунд)
  Мара Сантанджело (Первый раунд)
  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
  Алёна Бондаренко (Третий раунд)
  Татьяна Гарбин (Третий раунд)
  Чжэн Цзе (Первый раунд)
  Элени Данилиду (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые